Summit Lake (engl. für „Gipfelsee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Summit Lake (Baffin-Insel)
 Summit Lake (Bonanza Creek), im Summit Lake Provincial Park in British Columbia
 Summit Lake (Crooked River), in British Columbia
 Summit Lake (Frontenac County)
 Summit Lake (Goudreau, Ontario)  
 Summit Lake (Josephine Creek), Algoma District, Ontario 
 Summit Lake (Kabinakagami River), Algoma District, Ontario  
 Summit Lake (Kenora District) 
 Summit Lake (Little Bell River), im Yukon-Territorium
 Summit Lake (Lochalsh River), Algoma District, Ontario
 Summit Lake (North Tetsa River), im Stone Mountain Provincial Park in British Columbia
 Summit Lake (Rainy River District)
 Summit Lake (Salmon-Gletscher), Gletscherrandsee in British Columbia
 Summit Lake (Sudbury District)
 Summit Lake (Thunder Bay District)
 Summit Lake (Timiskaming District) 
 Summit Lake (Vancouver Island)
 Summit Lake (Waterton Park), in Alberta
 Summit Lake, anderer Name des Alta Lake (British Columbia)
 Summit Lake, anderer Name des Gates Lake, Southern Interior of British Columbia 

in den Vereinigten Staaten:
 Summit Lake (Colorado), in Colorado  
 Summit Lake (Gulkana River), in Alaska   
 Summit Lake (Nevada), im Summit Lake Indianerreservat in Nevada
 Summit Lake (Tlikakila River), in Alaska

Summit Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Summit Lake (Fraser-Fort George Regional District), in British Columbia
 Summit Lake (Central Kootenay Regional District), in British Columbia
 Summit Lake (Northern Rockies Regional Municipality), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Summit Lake (Minnesota), in Minnesota
 Summit Lake (Wisconsin), in Wisconsin

Summit Lake steht für:

 Summit Lake Indianerreservat, in Nevada, Vereinigte Staaten
 Summit Lake Provincial Park, in British Columbia, Kanada
 Summit Lake State Park, in Indiana, Vereinigte Staaten